PBD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Porbandar (India)
 Peroxisome biogenesis disorders, un gruppo di malattie congenite rare, delle quali il prototipo è la Sindrome di Zellweger